GC steht für:

 Gambia International Airlines (IATA-Code), nationale Fluggesellschaft Gambias
 GC Pharma, südkoreanisches Pharmaunternehmen
 GameCube, Spielekonsole von Nintendo
 Games Convention, Messe für Computerspiele in Leipzig
 Garabit C, eine Fahrzeugbegrenzungslinie der Eisenbahn
 Garbage Collection, ein automatisches Speicherreinigungsverfahren in der Informatik
 Gaschromatographie, ein chemisches Analyseverfahren
 General Catalogue of Nebulae and Clusters, ein Katalog astronomischer Objekte
 General Collateral, Finanzgeschäfte zur Beschaffung von Liquidität
 George Cross, höchste zivile Auszeichnung für herausragende Tapferkeit des Vereinigten Königreichs, siehe Georgs-Kreuz (Großbritannien)
 Giga Cube oder Grand Challenge in Parsytec GC, ein Parallelrechner
 Grasshopper Club Zürich, Schweizer Sportverein
 Green Cargo, schwedisches Eisenbahnverkehrsunternehmen im Güterverkehr
 Green Confederation, Partei in Vanuatu, siehe Parlament von Vanuatu
 Guanylylcyclasen, auch Guanylatcyclasen
 Kanarische Inseln nach dem ICAO-Code

GC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Zwickau (für Glauchau)
 Großbritannien: Maidstone
 Spanien: Gran Canaria (Las Palmas) (auslaufend)

Abkürzung